Il singolare dell'Indonesia Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Linda Wild era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Naoko Sawamatsu ha battuto in finale 6–3, 6–2  Yuka Yoshida.

Teste di serie

  Shi-Ting Wang (quarti di finale)
  Naoko Sawamatsu (campionessa)
  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
  Naoko Kijimuta (secondo turno)

 Annabel Ellwood (primo turno) 
 Rita Grande (semifinali) 
 Yuka Yoshida (finale) 
 Meilen Tu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indonesia Open 1997